Een voetangel, een soort wegversperring
 Een stel huidrimpels in de ooghoek
 Een sjamanistisch attribuut
 De poot van een kraai
 Een soort antenne
 Een schoor met twee hulpschoren bij een stellingmolen.